Сандомерский — многозначное имя собственное; встречается в виде фамилий (женская форма Сандомерская) и топонимов.
 Сандомерский, Гжегож (род. 1989) — польский футболист, вратарь польского клуба «Завиша» и сборной Польши.

Топонимы 
 
 См. также 
 Сандомирский